Pfarrkirche St. Marienkirchen steht für:

 Pfarrkirche St. Marienkirchen am Hausruck, Bezirk Ried im Innkreis, Oberösterreich
 Pfarrkirche St. Marienkirchen an der Polsenz, Bezirk Eferding, Oberösterreich
 Pfarrkirche St. Marienkirchen bei Schärding, Bezirk Schärding, Oberösterreich